Roegen ist der Familienname von:

 Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994), rumänischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch
 Rögen